Termenul „Gestul” se poate referi la:

 gestică – (din ), face parte din categoria comunicărilor neverbale, el se face prin  mișcarea brațului sau a mâinii, a capului, sau alte părți ale corpului și poate exprima o idee, un sentiment, o intenție, înlocuind uneori vorbele, sau dând mai multă expresivitate vorbirii. 
 Faptă prin acordarea unui cadou, sau purtare dictată de un anumit scop, de anumite interese, având o anumită semnificație.
Gesturile de amenințare, sunt folosite în cazuri defensive, de întimidare a conlocuitorului.

Lectură suplimentară 
 O istorie culturală a gesturilor: din antichitate și până în zilele noastre, 31 ilustrații, Ed. Polimark, 2000

Legături externe 
 Sinergologia - despre gesturile care ne tradeaza, Dia Radu, Formula AS - anul 2005, numărul 679

Comunicare nonverbală